Osoby o tym nazwisku:
 Edward Zwolski – polski historyk, filolog klasyczny, tłumacz
 Grzegorz Zwolski – polski judoka
 Zenobiusz Zwolski – polski malarz, scenograf, grafik, animator życia kulturalnego